Gumenjuk ist der Familienname folgender Personen:

 Irina Borissowna Gumenjuk (* 1988), russische Dreispringerin
 Juri Gumenjuk (1969–2013), weißrussischer Poet und Journalist